Nötön kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nötön, Kimitoön, Åboland, 
 Nötön, Raseborg, Nyland,

Se även
Nötö
Notön
Nötön-Åråsviken

Robotskapade Finlandförgreningar